Het seizoen 2014/15 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 7 september 2014, de laatste speelronde was op 10 mei 2015. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was OJC Rosmalen, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B